
Termin -{AAP}- ima više značenja.

 Atipični antipsihotik, klasa lekova
 Alaninska aminopeptidaza, enzim